Washingtons guvernör () är den högsta ämbetet inom den verkställande grenen av delstaten Washingtons delstatsstyre. 

Washington är en av endast elva delstater som har guvernörsval samma år som presidentval i USA. Det finns ingen gräns för hur många perioder en guvernör får sitta, men högst två omval i följd är tillåtet.

Guvernörer
Nedan följer en lista över personer som varit guvernörer i delstaten Washington från 1889, då Washingtonterritoriet blev upptagen som en fullvärdig delstat i USA.

Se även
 Oregonfördraget
 Oregonterritoriet
 Washingtonterritoriet

Referenser

Kommentarer

Externa länkar
 www.governor.wa.gov

 
Washington, Lista över guvernörer i